Лийво Леэтма (; ) — эстонский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии. Тренер.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной секции г. Пайде и таллинской «ЛСМК-Пантрид», тренер — Виктор Метс. На взрослом уровне начал выступать в сезоне 1992/93 в составе клуба «Ярвамаа» в первой лиге. В сезоне 1993/94 перешёл в таллинскую «Норму», дебютировал в чемпионате Эстонии в «золотом матче» 30 июня 1994 года, в котором «Норма» встречалась с «Флорой» (2:5), забил один из голов своей команды.

С 1994 года выступал за команды из системы таллинской «Флоры» — клубы из посёлка Лелле, «Тервис», «Тулевик». В основном составе «Флоры» дебютировал в сезоне 1996/97, но в составе не закрепился.

В 1999—2000 годах играл за «Левадию», представлявшую в то время Маарду, в её составе стал двукратным чемпионом Эстонии. В 2000 году впервые уехал в заграничный клуб — финский «Палло Лахти». В 2001—2004 годах играл за ТФМК, неоднократно завоёвывал медали чемпионата Эстонии. В 2005—2006 годах снова играл в Финляндии, в высшем дивизионе за «КооТееПее» из Котки, после этого вернулся в ТФМК, где провёл полсезона, затем играл за таллинские «Калев» и «Нымме Калью».

Во второй половине 2009 года выступал за «Пайде», затем два сезона провёл в третьем дивизионе Финляндии в составе «Гранкулла ИФК». В 2013 году снова вернулся в «Пайде» и выступал за клуб до конца карьеры. Последние матчи в высшей лиге сыграл в 2015 году, затем играл только за дубль.

Всего в высшем дивизионе Эстонии сыграл 302 матча и забил 22 гола.

Карьера в сборной 
Сыграл 11 матчей за сборные Эстонии младших возрастов.

Дебютный матч за национальную сборную Эстонии сыграл 29 мая 1996 года против Турции, вышел на замену на 84-й минуте вместо Виктора Алонена. Сыграл 15 матчей в 1996—1997 годах, затем несколько лет не вызывался в сборную. Снова играл за национальную команду в 2001—2005 и 2007 годах. Последний матч провёл 24 марта 2007 года против России.

Всего за сборную Эстонии сыграл 36 матчей, голов не забивал.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (3): 1997/98, 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (4): 1996/97, 2001, 2003, 2004
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (2): 2002, 2007
 Обладатель Кубка Эстонии (3): 1999, 2000, 2003
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 1999

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС
 Эстонский спортивный биографический лексикон

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Норма»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «КооТееПее»
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Пайде»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Калев» Таллин